Ennetières-en-Weppes, een gemeente in het Franse departement Nord
 Ennetières-lez-Avelin, een dorp in Avelin, een gemeente in het Franse departement Nord